Дмитровск () е град в Русия, административен център на Дмитровски район, Орловска област. Населението на града към 1 януари 2018 година е 5105 души.

История

География

Население

Източници 

Градове в Орловска област